Corletani – abitanti di Corleto Monforte
Corletani – abitanti di Corleto Perticara